Egemann ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Egemann (* 1963), österreichischer Violinist, Sänger und Komponist
 Hubert Egemann (1929–1992), deutscher Politiker (SED)
 Ilse Egemann (1923–2008), deutsche Tischtennisspielerin